HO eller Ho kan henvise til flere artikler:

 Ho (by) – en lille turistby i Varde Kommune
 Ho (Ghana) – by i det sydøstlige Ghana
 Ho-folket – et stammefolk, der primært holder til i den indiske delstat Jharkhand
 Ho (sprog) – et sprog, der primært tales af ho-folket
 Ho Chi Minh – en vietnamesisk kommunistisk oprører.
 Ho Chi Minh-byen – Vietnams største by (tidligere Saigon), opkaldt efter Ho Chi Minh
 Ho Chi Minh-stien – en logistisk rute fra Nordvietnam til Sydvietnam, der blev anvendt i stor stil under Vietnamkrigen
 Holmium – et grundstof forkortet Ho.
 Hærens Officersskole – forkortes HO

 Skala H0 – den mest udbredte skala i modeljernbaner, forkortes ofte fejlagtigt HO.